Ел Форастеро има више значења:

 Ел Форастеро, Ел Кармен (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Форастеро (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Форастеро (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику